Een gruwelverhaal wordt in de sociologie gebruikt om een bepaald type van verhaal aan te duiden waarin de verteller een sterke morele afkeuring of afschuw laat doorklinken en ondersteuning vraag voor beheersmaatregelen. Zie Gruwelverhaal (sociologie)